Apache är en robot utvecklad av europeiska vapentillverkaren MBDA. Apache roboten är utvecklad för att förstöra fiendens landningsbanor. Den väger 1230 kg och har en längd på 5,1 meter.

Källor 

Franska attackrobotar